Brisco – miejscowość w Indianie (USA)
 Brisco – miejscowość w Kolumbia Brytyjska (Kanada)
 Brisco – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Brisco – amerykański raper